Carne desmechada puede hacer referencia a:
 La carne deshebrada, que ha sido cocida y desmenuzada;
 La ropa vieja, el ingrediente anterior cocinado en una salsa;